

Cinema 
 Pancho Villa (Así era Pancho Villa) – film del 1957 diretto da Ismael Rodríguez
 I tre del mazzo selvaggio (Pancho Villa) – film del 1972 diretto da Eugenio Martín

Persone 
 Pancho Villa – pugile filippino
 Pancho Villa – rivoluzionario e guerrigliero messicano